Lenoble oder LeNoble ist der Familienname folgender Personen:
 Bernard Lenoble (1902–1997), französischer Fußballspieler
 Emile Lenoble (1875–1940), französischer Keramiker
 Martyn LeNoble (* 1969), niederländischer Musiker
 Robert Lenoble (1902–1959), französischer Wissenschaftshistoriker

Siehe auch:
 Noble (Familienname)